Vršovice est un toponyme qui peut désigner :

Vršovice, un quartier de Prague ;
Vršovice, une commune du district de Louny, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Vršovice, une commune du district d'Opava, dans la région de Moravie-Silésie.

Homonymie de localités en  Tchéquie